Но́вый () — село в Томпонском районе Республики Саха (Якутия) России. Административный центр Ынгинского наслега.

География 
Село находится в восточной части Якутии, в пределах Центральноякутской низменности, на берегу озера Ынга в долине реки Алдан, на расстоянии примерно 10 километров к югу от административного центра района — посёлка Хандыга.

Климат
Климат характеризуется как резко континентальный. Абсолютный минимум температуры воздуха самого холодного месяца составляет −58… −60 °C; абсолютный максимум самого тёплого месяца — 30 — 35 °C..

История 
Основано в 1963 году.

Согласно Закону Республики Саха (Якутия) от 30 ноября 2004 года N 173-З N 353-III село возглавило образованное муниципальное образование Ынгинский наслег.

Население 

Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения якуты составляли 70 % от общей численности в 294 чел.

Инфраструктура 
Отделение почты 678726 (ул. Молодёжная, 21), МБОУ «Ынгинская СОШ» (ул. Центральная, 8), учреждения здравоохранения и торговли.

Молочное скотоводство, свиноводство, птицеводство, овощеводство, картофелеводство.

Пристань.

Транспорт 
Водный транспорт. Зимник.

Примечания 

Населённые пункты Томпонского улуса

Населённые пункты на реке Алдан